Halász Zoltán (?–?) labdarúgó
 Halász Zoltán (1914–2007) újságíró, író, művelődéstörténész
 Halász Zoltán (1960–2022) kerékpárversenyző, edző